Джордж Чакіріс (;  , Норвуд) — американський танцюрист, актор, лауреат премії «Оскар».

Життєпис

Фільмографія

Телебачення

Примітки

Посилання 

Греки США
Лауреати премії «Золотий глобус»
Американські кіноактори
Лауреати премії «Оскар» за найкращу чоловічу роль другого плану